Nueva Esperanza – città dell'Argentina, appartenente alla provincia di Santiago del Estero (dipartimento di Pellegrini)
 Nueva Esperanza – centro abitato dell'Argentina, appartenente alla provincia di Santiago del Estero (dipartimento di Copo)
 Nueva Esperanza – comune (municipio) della Bolivia nella provincia di Federico Román (dipartimento di Pando)
 Nueva Esperanza – centro abitato del Paraguay, nel dipartimento di Canindeyú